Сент-Эсташ, , т.е. святой Евстафий:

 Сент-Эсташ — город в Квебеке, который лежит в месте слияния реки Шен и Милль-Иль, в административной области Лаврентиды
 Сент-Эсташ — церковь Святого Евстафия в 1-м округе французской столицы; рядом с бывшим Центральным рынком, ныне центром Ле-Аль